Пота́мий, Неме́сий и Диди́м () — святые мученики Кипрской православной и Католической церквей.

Подробности жизни неизвестны. Согласно архимандрита Киприана (впоследствии архиепископа Кипрского), были казнены на  Кипре, однако Евсевий Кесарийский, относил их к Александрийской церкви.

День памяти в католическом мартирологе — 20 февраля.

Мощи святого Немесия находятся в базилике Санто-Стефано в Болонье.

Примечания 

Святые Кипра
Святые Египта
Мученики